De tijdrit voor de mannen tijdens de Olympische Spelen van Peking in 2008, werd verreden op woensdag 13 augustus vanaf 13:30 uur plaatselijke tijd. Het parcours was 47,3 km lang.

Uitslag 

Tijdrit mannen
2008 tijdrit mannen